Bašćina može značiti:

 Bašćina (Šolta)
 Bašćina (Zagreb)
 čakavizam za baštinu
 zbirka pjesama Dubravka Horvatića